Zálesie può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia
Zálesie – comune del distretto di Senec nella regione di Bratislava
Zálesie – comune del distretto di Kežmarok nella regione di Prešov

pl:Zalesie